La Chaize peut désigner :

Toponymes 
 La Chaize-Giraud, commune française ;
 La Chaize-le-Vicomte, commune française ;
 L'Aiguillon-la-Chaize, ancienne commune française.